Emil Aarestrup (1800-1856) – poeta e medico danese
 Jens Aarestrup (1827-1893) – pianista e politico norvegese
 Marie-Hélène Aarestrup (1826-1919) – pittrice norvegese